Lafourcade ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Lafourcade (1927–2019), chilenischer Schriftsteller
 Natalia Lafourcade (* 1984), mexikanische Popmusikerin